Ивановка () — село в Новомиргородском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 73 человека. Почтовый индекс — 26040. Телефонный код — 5256. Код КОАТУУ — 3523886503.

Местный совет 
26040, Кировоградская обл., Новомиргородский р-н, с. Пурпуровка, ул. Советская, 4

Ссылки 
 Ивановка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новомиргородского района